Jonas Olsson (labdarúgó, 1970) svéd labdarúgó és edző
 Jonas Olsson (labdarúgó, 1983) svéd labdarúgó
 Jonas Olsson (labdarúgó, 1990) svéd labdarúgó
 Jonas Olsson (kerékpáros) svéd kerékpáros
 Jonas Olsson (jégkorongozó) svéd jégkorongozó
 Jonas Olsson (producer) finn zenei producer